Coriandrum setifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Coriandrum setifolium ingår i släktet koriandrar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koriandrar
setifolium